Meyers kan som auktorsförkortning betyda:

 Paul R. Meyers
 Samuel P. Meyers

Robotskapade auktorsförkortningar